Szülői felügyelet - a szülők jogosultsága
 Szülői felügyelet informatikai funkciócsoport